Bilice est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Bilice, un village situé dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Bilice, un village et une municipalité située en Dalmatie, dans le comitat de Šibenik-Knin ;
 Bilice, un village situé dans la municipalité de Pleternica, comitat de Požega-Slavonie.